El torneig de Ponte Vedra Beach 2010, també conegut com a MPS Group Championships 2010, és un esdeveniment de tennis femení sobre terra batuda que pertany als International tournaments de la WTA. La 31a edició del torneig es va celebrar entre el 5 i l'11 d'abril de 2010 al Sawgrass Country Club de Ponte Vedra Beach, Florida, Estats Units.

Quadre individual femení

Quadre doble femení 

WTA Tour 2010
Competicions tennístiques estatunidenques